Mirco Müller, né le  à Winterthour, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il est le frère d'Alina Müller.

Carrière 
Mirco Müller apprend le hockey sur glace dans le club local du EHC Winterthour. En 2010, à 15 ans, il passe dans le club des Kloten Flyers, jouant la majorité du temps avec les équipes juniors du club zurichois. Il est néanmoins appelé à jouer quelques matchs avec l’équipe première, dans la Ligue nationale A, au cours de la saison 2011-2012, marquant un but.

En 2012, il quitte la Suisse pour aller jouer en Amérique du Nord après avoir été repêché par les Silvertips d'Everett, équipe de la Ligue de hockey de l'Ouest, au  du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey. À sa première saison avec les Silvertips, il inscrit 31 points dont 6 buts et 25 aides. Au terme de cette saison, il est repêché par les Sharks de San José au  au premier tour du repêcage d'entrée de la Ligue nationale de hockey de 2013.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011|| Kloten Flyers -17 || ||32||12||19||31||14||10||0||6||6||12
|-
| 2010-2011|| Kloten Flyers -20 || Juniors Élites A||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
| 2011-2012|| Kloten Flyers -20 || Juniors Élites A||26||3||3||6||8||4||1||2||3||2
|-
| 2011-2012|| Kloten Flyers -17 || ||4||1||2||3||0||-||-||-||-||-
|-
| 2011-2012 || Kloten Flyers || LNA || 7 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Silvertips d'Everett || LHOu ||  63 || 6 || 25 || 31 || 57 || 6 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2013-2014 || Silvertips d'Everett || LHOu || 60 || 5 || 22 || 27 || 31 || 5 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2013-2014 || Sharks de Worcester || LAH || 9 || 0 || 2 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015|| Sharks de San José || LNH || 39 || 1 || 3 || 4 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Sharks de Worcester || LAH || 3 || 1 || 0 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Barracuda de San José || LAH || 50 || 1 || 10 || 11 || 35 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2015-2016 || Sharks de San José || LNH || 11 || 0 || 0 || 0 || 7 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Barracuda de San José || LAH || 62 || 2 || 18 || 20 || 22 || 15 || 0 || 5 || 5 || 6
|-
| 2016-2017 || Sharks de San José || LNH || 4 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Devils du New Jersey || LNH || 28 || 0 || 4 || 4 || 4 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Devils de Binghamton || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Devils du New Jersey || LNH || 53 || 1 ||  10 || 11 || 17 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Devils du New Jersey || LNH || 50 || 2 || 5 || 7 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| Leksands IF || SHL || 13 || 4 || 3 || 7 || 14 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022|| HC Lugano ||  NL ||50 ||3 ||15 ||18 ||36 ||4 ||0 ||0 ||0 ||6

| 185 || 5 || 23 || 28 || 61 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0

Internationales

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mars 1995
Naissance à Winterthour
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur du EHC Kloten
Joueur des Silvertips d'Everett
Choix de repêchage des Sharks de San José
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Sharks de San José
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Devils de Binghamton
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur du Leksands IF
Joueur du HC Lugano
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022